Winwick ist der Name von drei Ortschaften in England:
Winwick (Cambridgeshire), Huntingdonshire
Winwick (Cheshire)
Winwick (Northamptonshire)